Пира́нья может означать:
 Пиранья — общее название хищных рыб из нескольких родов семейства пираньевых, обитающих в водоёмах Южной Америки:
 Пираньевые — семейство пресноводных лучепёрых рыб из отряда харацинообразных:
 Пираньи — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства пираньевых.

Техника 
 «Пиранья» — серия советских и российских подводных лодок проекта 865.
 MAA-1 «Пиранья» () — бразильская ракета класса «воздух-воздух».
 МОВАГ «Пиранья» () — серия швейцарских бронированных машин.

Искусство 
 «Пиранья» () — художественный фильм в жанре ужасов режиссёра Джо Данте, США, 1978 год.
 «Пиранья 2: Нерест» () — художественный фильм-сиквел режиссёра Джеймса Кэмерона к фильму от 1978 года в жанре ужасов, США, Италия, Нидерланды, 1981 год.
 «Пиранья» () — художественный фильм-ремейк режиссёра Филиппа Скотта к одноимённому фильму 1978 года, США, 1995 год.
 «Пираньи 3D» () — художественный фильм-ремейк режиссёра Александра Ажа в жанре комедийного ужаса к фильму от 1978 года, США, 2010 год.
 «Пираньи 3DD» () — художественный фильм режиссёра Джона Гулагера в жанре комедийного ужаса в продолжение фильма от 2010 года, США, 2012 год.
 «Пираньи» — дебютный альбом группы «Крёстная семья».

См. также 
 «Охота на пиранью» — российский фильм 2006 года по мотивам одноимённого романа А. А. Бушкова.
 «Возвращение пираньи» — роман А. А. Бушкова.
 «Братья Пиранья» («Этель-лягушка») — пародийный скетч британской комик-труппы «Монти Пайтон» (1970).
 Пирани